Sietesayos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Adenocarpus decorticans.
 El nombre común de la planta Adenocarpus hispanicus.
 El nombre común de la planta '''''Colutea arborescens.